Токко — река в Якутии.
Токко — село, Олёкминский район, Якутия, Россия
Токко (), () — итальянская династия, её представители управляли Ионийскими островами и Эпирским царством.
Токко политическая полиция Японской Империи в 1911—1945 годах.